Kostelů zasvěcených svatému Kříži je více.

Česko 
 Kostel svatého Kříže (Blazice)
 Kostel svatého Kříže (Chanovice)
 Kostel svatého Kříže (Choustníkovo Hradiště)
 Kostel svatého Kříže (Javorník)
 Kostel svatého Kříže (Karlovy Vary-Rybáře)
 Kostel svatého Kříže (Mistovice)
 Kostel svatého Kříže (Nebovidy)
 Kostel svatého Kříže (Praha)
 Kostel svatého Kříže Většího (Praha-Staré Město) - zaniklý
 Kostel svatého Kříže (Příbor)
 Kostel svatého Kříže a Všech svatých (Pšov)
 Kostel svatého Kříže (Ronov nad Doubravou)
 Kostel svatého Kříže (Slavonice)
 Kostel svatého Kříže (Sněžné)
 Kostel svatého Kříže (Velké Meziříčí)
 Kostel svatého Kříže (Zlaté Hory)

Estonsko 

 Kostel svatého Kříže (Audru) ( Püha Risti kirik)

Chorvatsko 
 Kostel svatého Kříže (Split)

Itálie 
 Kostel svatého Kříže (Florencie) (italsky: Basilica di Santa Croce)
 Kostel svatého Kříže ve Fossabanda (Pisa) (italsky: Chiesa di Santa Croce in Fossabanda)
 Kostel svatého Kříže na ulici Flaminia (Řím) (italsky: Basilica di Santa Croce a Via Flaminia)
 Bazilika Svatého Kříže v Jeruzalémě (Řím) (italsky: Basilica di Santa Croce in Gerusalemme)

Polsko 
 Kostel svatého Kříže (Jistebná)

Slovensko 
 Kostel svatého Kříže (Banská Bystrica)
 Kostel svatého Kříže (Devín)
 Kostel svatého Kříže (Prešov)
 Kostel svatého Kříže (Teplička nad Váhom)

Další zasvěcení 
Podle související události jsou ještě rozlišovány kostely:
 Kostel Nalezení svatého Kříže
 Kostel Povýšení svatého Kříže

Svatému Kříži se zasvěcují i kaple.

Externí odkazy 
 

fr:Sainte-Croix#Patrimoine religieux